Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2018 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, перешлат в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Определения места проведения 
Место проведения турниров были определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в Кёльне во время чемпионата мира 2017 года.

В группе А с французскими городами конкурировала латвийская Рига, а в группе В кандидатуры были также предложены Польшей (Катовице) и Италией (Азиаго).

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд. Сборная Латвии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Литвы пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2018 года.

Группа А

Главные судьи
  Мирослав Стефик
  Рои Стиан Хансен
  Михаэль Вебер
  Скотт Фергюсон

Линейные судьи
  Фредерик Моннайе
  Мариуш Смура
  Давид Обвегесер
  Виктор Зинченко
  Жорис Барсело
  Николас Константино
  Чон Со Пак

Группа B

Главные судьи
  Кристоф Штернат
  Андре Шрадер
  Гергей Кинчеш
  Шон Макфарлейн

Линейные судьи
  Лукас Кацей
  Грегор Резек
  Йонас Мертен
  Максимилиан Ферворнер
  Даниэль Перссон
  Владимир Суслов
  Анзе Бергант

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным:iihf.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

 По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным:iihf.com

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 
 
 

2017 год в хоккее
Хоккей
М1
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей
Хоккей
Хоккей